Blackwood Games. (часто — Crytek Kiev; далее — Blackwood Games) — киевская частная компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр, игровых движков и компьютерных графических технологий. Компания была создана выходцами из студии Crytek Kiev и основана Михаилом Хаймзоном в 2019 году. Основной штаб Blackwood Games находится в городе Киев (Украина). Blackwood Games стала известна прежде всего благодаря разработке игры Warface и игрового движка CryEngine 3, первого движка, использующего инструмент PolyBump, который основывается на технологии рельефного текстурирования.

Продукция

Игры

Warface 

Warface — компьютерная игра в жанре массового многопользовательского онлайн-шутера от первого лица (MMOFPS). Игра разработана студиями компании Crytek: украинским филиалом Crytek Kiev (совместно с Crytek Seoul), британским филиалом Crytek UK и турецким филиалом Crytek Istanbul, с 2019 года за неё отвечает студия Blackwood Games. Проект использует игровой движок CryEngine 3.5 и выпущен для персональных компьютеров.

Игровые движки

CryEngine 3 

CryEngine 3 — игровой движок, разработанный Crytek и являющийся преемником движка CryEngine 2. Впервые применён в шутере от первого лица Crysis 2. CryEngine 3 является первым не ПК-эксклюзивным движком Crytek, — он ориентирован на игровые приставки Microsoft Xbox 360 и Sony PlayStation 3. Кроме того, движок ориентирован на разработку массовых многопользовательских онлайновых игр (). Движок CryEngine 3 является полностью коммерческим, и основным аспектом при его разработке являлось его лицензирование другими компаниями.

История компании

Crytek Kiev 
История дочерней компании Crytek — сегодня Blackwood Games.
«Дата рождения» офиса — 1 октября 2005 года; в этот день были наняты первые три сотрудника, в числе которых был Максим Дембик, её постоянный руководитель. Сам же Киевский филиал Crytek был официально открыт 23 января 2006 года как небольшая студия для поддержки и аутсорсинга. На этот момент в нём числилось восемь человек — Изначально в нём три аниматора, три художника и два менеджера. Киевский офис стал первым внешним офисом Crytek.

С момента открытия студия занималась поддержкой разработки Crysis и ещё одного не анонсированного проекта Crytek. Однако уже 11 мая 2007 года Crytek объявила, что киевский офис был модернизирован в полноценную студию под названием «Crytek Kiev». Было заявлено, что Crytek Kiev начал самостоятельную работу над игрой, основанной на новой интеллектуальной собственности Crytek. «Наша киевская студия нанимала работников в течение последних полутора лет. Это очень талантливая команда и она прошла весьма интенсивный тренировочный курс, за время которого немало помогла основной студии во Франкфурте. Теперь наш движок CryEngine 2 полностью готов, он может поддерживать различные виды игр и работать на нескольких платформах. Так что самое время приступить к работе над новым проектом и придать студии в столице Украины официальный статус», — прокомментировал это заявление Фарук Йерли.

В 2012 году студия насчитывала 80 сотрудников.

Для создания киевским филиалом полностью новой игры руководство Crytek послало из штаб-квартиры во Франкфурте в Киев Михаила Хаймзона, который был ведущим художником при разработке Far Cry и арт-директором Crysis. По окончании разработки Crysis он был назначен креативным директором киевской студии и возглавил всю креативную работу над новым проектом. На этот момент штат филиала составлял около 20 человек. Изначально разработка игры велась на движке CryEngine 2.5, который представлял собой усовершенствованную версию CryEngine 2. Однако позже движок игры сменили на CryEngine 3. Несмотря на мультиплатформенность CryEngine 3, разрабатываемая киевской студией игра является ПК-эксклюзивом.

 на официальном блоге украинского игрового журнала Gameplay появилась заметка о том, что редакция журнала посетила офис Crytek Kiev и планирует в майском номере журнала опубликовать информацию о Crytek Kiev и, возможно, об игровом проекте, который она разрабатывает.

В майском номере журнала Gameplay № 5 (45), как и было запланировано, был опубликован фоторепортаж из киевского филиала Crytek. Во время визита журналистов разработчики сообщили, что на март 2009 года коллектив студии состоит из 50 человек и что она уже полтора года разрабатывает игру, основанную на новой интеллектуальной собственности. Журналисты сообщили, что увидели новый проект и «узнали немало интересных подробностей», однако не могут что-либо сообщить до официального анонса.

Согласно данным журнала Edge, на июль 2009 года количество сотрудников Crytek Kiev составляло 51 человек.

 русскоязычный игровой сайт и сервер PlayGround.ru опубликовал интервью с руководителем студии Crytek Kiev Максимом Дембиком, который сообщил много деталей и подробностей о функционировании студии. Согласно его данным, к этому моменту филиал имел в штате 54 человека и продолжал набор кадров. Дембик поделился информацией об используемом движке и ПК-эксклюзивности игры, связанной с отсутствием в штате Crytek Kiev специалистов по разработке мультиплатформенных игр под игровые консоли.
В интервью журналу Develop, которое было опубликовано 1 октября 2009 года, Максим Дембик подтвердил работы над новым проектом, а также коротко рассказал об атмосфере внутри коллектива: "Вклад нашей команды в проект Crysis продемонстрировал способность студии начать собственный проект.

В конце января 2010 года игровой прессе стало известно, что Егор Бондарь, который в это время работал дизайнером уровней в компании Ubisoft, с ноября 2008 по июль 2009 года работал в Crytek Kiev над ещё не анонсированным многопользовательским онлайновым шутером от первого лица (MMOFPS). Эту информацию Бондарь опубликовал в своем профиле на LinkedIn. Crytek тогда никак не прокомментировала эту информацию.
16 августа 2011 года было объявлено, что этим таинственным проектом является MMOFPS «Warface», официальный анонс которого прошёл 25 ноября 2010 года. Однако тогда было объявлено, что разработчиком является Crytek Seoul. Лишь в августе 2011 года стало известно, что основным разработчиком «Warface» является именно Crytek Kiev.

Blackwood Games 
 Глобальное обновление Warface В 2019 году Blackwood Games перенесли онлайн шутер Warface на 64-битную версию клиента, а также выпустили глобальное обновление Марс и компендиум «Армагеддон». В данный момент работают «под крылом» My.com.
 Новая спецоперация в Warface В конце 2019 года в Warface была выпущена спецоперация «Гидра», в которой отряду Warface придётся защищать терминал от наступающих сил врага.
 Выпуск Warface на Nintendo Switch В феврале 2020 года, Warface был выпущен на Nintendo Switch.
В 2021 году основатель Blackwood Games Михаил Хаимзон покинул компанию.

Примечания 

Crytek
Производители компьютерных игр Украины
ИТ-компании Украины